Misotheism è l'ottavo album in studio del gruppo musicale italiano Hour of Penance, pubblicato il 25 ottobre 2019 per la Agonia Records.

Tracce

Formazione 
 Paolo Pieri - voce, chitarra
 Giulio Moschini - chitarra
 Marco Mastrobuono - basso
 Davide Billia - batteria

Collegamenti esterni 
 

Album brutal death metal
Album degli Hour of Penance
Album del 2019